Tapejara – pteurosauro
Tapejara – comune del Paraná in Brasile
Tapejara – comune del Rio Grande do Sul in Brasile